Signal Mountain kan syfta på:

 Signal Mountain, Alberta, ett berg i Kanada
 Signal Mountain, Tennessee, en ort i USA